Sbrissa est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1955-), entraineur argentin de football ;
  (1996-), basketteur italien ;
 Isabelle Sbrissa (1971-), écrivaine suisse ;
  (1977-), coureuse italienne de moyenne et longue distance.

Patronyme italien